Brenda Mae Tarpley (1944-), chanteuse américaine ;
 Lindsay Tarpley (1983-), joueuse de soccer américaine ;
 Roy Tarpley (1964-2015), joueur américain de basket-ball ;
 Webster Tarpley (1946-), journaliste américain.

Patronyme anglais